Шатринци (, ) — село в Сербии, в общине Ириг, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 399 жителей (по переписи населения 1991 года — 400 жителей).

Демография 
В селе Шатринци, по переписи 2002 года проживали 305 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 37,4 лет (36,8 года у мужчин и 38,1 года у женщин). В селе есть 140 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,85.

Церкви 
В Шатринцах две церкви — православная и католическая, находятся рядом — одна перед другой. Православная церковь воздвигнута в 1761 году, затем на её месте в 1857 году была выстроена новая. Католическая церковь выстроена в 1850 году.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com

Населённые пункты Воеводины